Fürstenau může odkazovat na:

toponyma
 Fürstenau (Dolní Sasko), město v Dolním Sasku v Německu
 Samtgemeinde Fürstenau, obec () v zemském okresu Osnabrück v Dolním Sasku
 Fürstenau, část města Altenberg v Sasku
 Fürstenau (zámek), zámek v Michelstadtu v Hesensku
 Fürstenau (Švýcarsko), obec v kantonu Graubünden ve Švýcarsku

související
 kníže v toponymech

příjmení hudebníků a skladatelů

 Anton Bernhard Fürstenau (1792–1852)
 Kaspar Fürstenau (1772–1819)
 Moritz Fürstenau (1824–1889)

Externí odkazy